GMHütte steht für:

 Georgsmarienhütte, eine Stadt in Niedersachsen,
 Georgsmarienhütte (Unternehmen), ein Stahlwerk in Georgsmarienhütte,
 Georgs-Marien-Bergwerks- und Hüttenverein, das Vorgängerunternehmen der Georgsmarienhütte GmbH

GMHUTTE